Шарья́:

Населённые пункты 
 Шарья — город в Костромской области, административный центр Шарьинского района.
 Шарья — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Шарья — деревня в Чудовском районе Новгородской области.

Реки 
 Шарья — река в Новгородской и Ленинградской областях.

Транспорт 
 Шарья — железнодорожная станция Северной железной дороги, находящаяся в городе Шарье Костромской области.